Ро́берт Ма́рри () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Марри, Роберт (английский футболист) — английский футболист.
 Марри, Роберт (ирландский футболист) — ирландский футболист.
 Марри, Роберт (шотландский футболист) — шотландский футболист.
 Марри, Роберт (хоккеист) — канадский хоккеист.
 Марри, Роберт Джордж Эверитт — канадский микробиолог, бактериолог и иммунолог.
 Марри, Роберт Линдли — американский теннисист.
 Марри, Роберт (торговец) — ирландский торговец и купец.